Alfabeto fonetico – sistema alfabetico di una lingua in cui ogni simbolo corrisponde univocamente a un suono
 Trascrizione fonetica – sistema di rappresentazione dei suoni del linguaggio attraverso simboli visivi, come, ad esempio, l'alfabeto fonetico internazionale
 Alfabeto fonetico – un sistema convenzionale di pronuncia delle lettere di un alfabeto, come l'Alfabeto fonetico NATO e l'Alfabeto telefonico italiano. Esso viene utilizzato per comunicare, senza fraintendimenti, l'esatta grafia di una parola scandendone in ordine le singole lettere (spelling), utilizzando per ognuna di esse una parola di comune conoscenza la cui iniziale corrisponde alla lettera che si intende comunicare

Note